Frosty (englisch für frostig) steht für:

 Frosty Peak, Vulkan in Alaska
 Frosty the Snowman, Zeichentrickfigur
 Tu-10 „Frosty“, NATO-Codename einer Variante der Tupolew Tu-2